Talsperre Wilson ist die Bezeichnung mehrerer Talsperren:

 Talsperre Wilson (Alabama)
 Talsperre Wilson (Kansas)